A 2014. évi nyári ifjúsági olimpiai játékok, hivatalos nevén a II. nyári ifjúsági olimpiai játékok egy több sportot magába foglaló nemzetközi sportesemény volt, melyet a kínai Nankingban rendeztek 2014. augusztus 16. és 28. között.

A pályázat 
Az olimpia megrendezésére 3 város pályázott:
Nanking, 
Poznań, 
Guadalajara, 

Guadalajara 2010 januárjában pénzügyi okok miatt visszalépett. A NOB 2010. február 10-én, a 2010. évi téli olimpiai játékok előtt a kanadai Vancouverben tartott 122. ülésszakán döntött az olimpia helyszínéről. A döntés értelmében az olimpiát Nankingban rendezik meg.

Sportágak 
A sportágak közé bekerült a golf és a hétfős rögbi, valamint a röplabdát felváltotta a strandröplabda.

Az alábbi 28 sportágban indulnak a versenyzők.

Naptár 

A sportágak eredményei az alábbi táblázatban található linkekre kattintva érhetőek el.

Éremtáblázat

A magyar versenyzők eredményei

Jegyzetek

További információk 

 A játékok hivatalos honlapja

2014